Нија Талита Лонг () америчка је глумица, рођена 30. октобар 1970. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 1990
|
| -{Buried Alive}-
| Фингерс
| 
|-
| 1991
|
| -{Boyz n the Hood}-
| Бранди
| 
|-
| 1993
|
| -{Made in America}-
| Зора Метјуз
|
|-
| 1995
|
| -{Friday}-
| Дебра 
| 
|-
| rowspan=3|1997
|
| -{Love Jones}-
| Нина Мосли
| 
|-
|
| -{Hav Plenty}-
| Труди
|
|-
|
| -{Soul Food}- 
| Берд
|
|-
| 1998
|
| -{Butter}-
| Кармен Џоунс
|
|-
| rowspan=5|1999
|
| -{In Too Deep}-
| Мајра
|
|-
|
| -{The Best Man}-
| Џордан Армстронг
| 
|-
| Стигмата
| -{Stigmata}-
| Дона Чадвеј
|
|-
|
| -{Held Up}-
| Реј
|
|-
|
| -{The Secret Laughter of Women}-
| Ними Да Силва
|
|-
| rowspan=3|2000
|
| -{The Broken Hearts Club: A Romantic Comedy}-
| Лесли
|
|-
|
| -{Boiler Room}-
| Еби Халперт
|
|-
| Кућа велике маме
| -{Big Momma's House}-
| Шери Пирс
|
|-
| 2003
|
| -{BAADASSSSS!}-
| Сандра
|
|-
| rowspan=2|2004
|
| -{The N-Word}-
| себе
| документарни
|-
|
| -{Alfie}-
| Лонет
| 
|-
| 2005
|
| -{Are We There Yet?}-
| Сузан Кингстон
|
|-
| 2006
|
| -{Big Momma's House 2}- 
| Шери Пирс-Тернер
|
|-
| rowspan=2|2007
|Предосећај
| -{Premonition}-
| Ани
|
|-
|
| -{Are We Done Yet?}-
| Сузан Кингстон-Персонс
|
|-
| 2008
|
| -{Gospel Hill}-
| госпођа Палмер
|
|-
| 2009
|
| -{Good Hair}-
| себе
| документарни
|-
| 2010
|
| -{Mooz-lum}-
| Сафија
|
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Америчке глумице
Биографије живих особа